Název Blatec může být:
 Blatec (okres Olomouc) – obec v okrese Olomouc
 Blatec (Hodětín) – část obce Hodětín v okrese Tábor
 Blatec (Rovensko pod Troskami) – část obce Rovensko pod Troskami v okrese Semily
 Blatec (Čejkovice) – rybník v okresu České Budějovice
 Blatec (Dívčice) – rybník v okresu České Budějovice

Externí odkazy